

Patronyme 

 Jacques Delavigne (1743-1824), avocat, député de Paris, président de l’Assemblée électorale de Paris ;
 Germain Delavigne (1790-1868), dramaturge français ;
 Casimir Delavigne (1793-1843), poète français ;
 Marie François Jean Baptiste Delavigne (1816-1898) : auteur dramatique français ;
 Jules Delavigne, poète français.

Voir aussi 

 

Patronyme normand